Анты:
 Анты — название славянских племён IV-VII веков, применявшееся византийскими писателями VI-VII веков.
 Анты — село, Джейрахский район Ингушетии.
 Анты — в архитектуре выступы продольных стен здания, обрамляющие обе стороны входа.